Jim George (ur. 1935) – amerykański sztangista
 Jim George – amerykański pisarz